Tasersuit bezeichnet:
 Tasersuit (Seengebiet, Karrat), Seengebiet im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasersuit (Seengebiet, Qeqertarsuaq), Seengebiet im Distrikt Uummannaq, Grönland